Влади́мир Алёшин:
 Алёшин, Владимир Антонович (род. 1936) — советский футболист, хоккеист, футбольный и хоккейный тренер.
 Алёшин, Владимир Владимирович (род. 1945) — советский и российский спортивный работник и предприниматель.